Redenção se poate referi la:

Toponime
 Redenção, Ceará, Brazilia
 Redenção, Pará, Brazilia
Redenção da Serra, São Paulo, Brazilia

Altele
Redenção (album), al patrulea album al formației alternative rock braziliene Fresno
Redenção (telenovelă), telenovelă braziliană